Центральный сьерра-мивокский язык (Central Sierra Miwok) — почти исчезнувший мивокский язык, на котором раньше говорила группа племён сьерра-мивок, которая проживает на верхних долинах рек Станислаус и Туолеми штата Калифорния в США. Сегодня на языке говорит признанное на федеральном уровне племя индейцев мивок из куриного крупного фермерского хозяйства «Ранчерия», большинство из которых перешли на английский язык. Имеет восточно-центральный сьерра-мивокский и западно-центральный сьерра-мивокский диалекты.

Примечания

Ссылки 
 Центральный сьерра-мивокский язык на Ethnologue

Литература 
 Central Sierra Miwok Dictionary with Texts (1960), by L. S. Freeland and Sylvia M. Broadbent
 Southern Sierra Miwok, California Language Archive
 Metathesis, Sierra Miwok
 Central Sierra Miwok basic lexicon at the Global Lexicostatistical Database
 Central Sierra Miwok at the Survey of California and Other Indian Languages
 OLAC resources in and about the Central Sierra Miwok language

Языки США
Утийские языки